

Patronymes 
Ilinski (masculin ; ) ou Ilinskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Ilinski (1859-1920), compositeur russe
 Igor Ilinski (1901-1987), acteur russe
 Paul Ilyinsky (1928-2004), prince, écrivain et photographe russo-américain
 Michael Romanov-Ilyinsky (1959), photographe américain, fils du précédent

Toponymes 
 Ilinski, volcan du Kamtchatka
 Ilyinski, commune urbaine russe de l'oblast de Moscou.

Voir aussi 
 

Patronyme russe